Владимир Малявин:
 Малявин, Владимир Вячеславович (род. 1950) — российский синолог.
 Малявин, Владимир Эдуардович (род. 1973) — российский легкоатлет.